Lovers of Teruel är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Provincia de Teruel och regionen Aragonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Lovers of Teruel ligger  meter över havet.

Terrängen runt Lovers of Teruel är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Lovers of Teruel. Runt Lovers of Teruel är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Teruel,  km norr om Lovers of Teruel. Omgivningarna runt Lovers of Teruel är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Aragonien